Piąte zawody cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich 2017/2018 odbyły się w dniach 16-17 grudnia 2017 roku w Engelbergu.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrał Austriak Stefan Kraft, który oddał również najdłuższy skok w zawodach o długości 134,5 metra. Za nim uplasował się lider Pucharu Świata Richard Freitag i jego rodak Markus Eisenbichler. Wszyscy reprezentanci Polski pomyślnie zakwalifikowali się do konkursu głównego. W zawodach miały miejsce dwie dyskwalifikacje dotyczące używania nieprzepisowego kombinezonu, a otrzymali je Alex Insam oraz Kento Sakuyama. Na starcie stawiło się 68 zawodników.

Pierwszy konkurs na skoczni Gross-Titlis-Schanze wygrał reprezentant Norwegii Anders Fannemel oddając próby na 133 i 127,5 metra. Drugą pozycję, ze stratą zaledwie jednej dziesiątej punktu zajął Richard Freitag. Podium zawodów uzupełnił Kamil Stoch, który do zwycięzcy stracił dokładnie 2,8 punktu. W czołowej dziesiątce zawodów znaleźli się także Dawid Kubacki (miejsce ósme) oraz Piotr Żyła (miejsce dziesiąte). Punktowali ponadto sklasyfikowany na miejscu siedemnastym Maciej Kot oraz dwudziesty drugi Stefan Hula. Do serii finałowej nie uzyskał awansu Jakub Wolny, którego skok na 116 metr dał mu trzydziestą czwartą lokatę. Cały konkurs przeprowadzono z szesnastej platformy startowej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu wygrał Kamil Stoch skacząc 134,5 metra. Za nim, tracąc równo punkt, znalazł się Richard Freitag, który skoczył dokładnie tyle samo co Stoch. Trzeci był Dawid Kubacki, który do zwycięzcy stracił zaledwie 1,6 punktu. W zawodach wystąpił Sandro Hauswirth, który dołączył do drużyny Szwajcarów po zawodach w ramach Alpen Cup, lecz nie zdołał uzyskać kwalifikacji do konkursu głównego.

Ostatni konkurs indywidualny przed Turniejem Czterech Skoczni wygrał lider Pucharu Świata Richard Freitag. Uzyskał on 137,5 oraz 135 metrów, a jego nota końcowa wyniosła ponad 285 punktów. Drugi stopień podium, ze stratą prawie dwunastu punktów wywalczył zwycięzca kwalifikacji Kamil Stoch. Tylko jedną dziesiątą punktu za nim sklasyfikowany został, zajmując trzecie miejsce, zwycięzca pierwszych kwalifikacji Stefan Kraft. Podobnie jak w pierwszym konkursie, zawody w pierwszej dziesiątce ukończył Piotr Żyła, ale tym razem na miejscu siódmym. W drugiej dziesiątce znaleźli się kolejno trzynasty Stefan Hula, szesnasty Maciej Kot oraz dwudziesty Dawid Kubacki. Na dwudziestym czwartym miejscu został sklasyfikowany Jakub Wolny. Zawody, podobnie jak kwalifikacje do nich oraz pierwszy konkurs, rozegrano z belki szesnastej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Engelbergu był Hubert Mathis oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Christian Kathol, a jego asystentem – Martin Brunner. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia

Przypisy 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
Puchar Świata w skokach narciarskich w Engelbergu
2017 w Szwajcarii